Garreta (anatomia), part del cos. Vegeu sofraja.
 Juli Garreta i Arboix, compositor de sardanes
 Josep Garreta i Sabadell, futbolista i entrenador català